Hasaël („El sieht“) ist der Name mehrerer aramäischer und arabischer Könige, darunter:
Hasaël (Hasa’el) von Aram (Damaskus), 839 bis um 810 v. Chr., s. Hasael (Damaskus)
Hasaël (Hazael), König der Araber, der dem assyrischen König Assurhaddon (681–669 v. Chr.) tributpflichtig war und von diesem mit Tabûa verheiratet wurde, vielleicht einer Tochter der Königin Iskallatu.